Воловниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Воловниково — деревня в Клинском районе Московской области.
 Воловниково — деревня в Ясногорском районе Тульской области.